Антон Попов може да се отнася за:
 Антон Попов (1853 – 1927), български актьор
 Антон Попов (1915 – 1942), комунистически функционер, журналист и поет
 Антон Попов (1928 – 2016), български общественик
 Антон Попов (р. 1956), български географ
 Антон Попов, партизански отряд